Magnetum steht für:
 der lateinische Name einer iberischen Ortschaft, heute Meinedo in Portugal
 Titularbistum Magnetum, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche